est la formule brute de plusieurs isomères.

 aldostérone, numéro CAS 
 cortisone, numéro CAS 
 prednisolone, numéro CAS